El Lute ist
 der Kurzname des spanischen Diebs und Ausbrechers Eleuterio Sánchez Rodríguez
 der Name eines Liedes von Boney M., siehe El Lute (Lied)